Dworschezki ist der Familienname folgender Personen:

 Foma Ossipowitsch Bogdanowitsch-Dworschezki (1859–1920), russischer Architekt
 Wladislaw Wazlawowitsch Dworschezki (1939–1978), sowjetischer Schauspieler

Siehe auch:
 Dworezki
 Dvoretzky